Messier 42 (M42), een object aan de sterrenhemel
BMW M42, een automotor van BMW te vinden in de E30 3-serie.
Militair materieel:
M42 (tank), een Amerikaans luchtafweervoertuig
Een verkeersweg:
M42 (Groot-Brittannië)